Skrót HT może odnosić się do poniższych zagadnień:
 HyperThreading (Hiperwątkowość) – technika procesorowa
 .ht – domena internetowa Haiti
 HyperTransport – magistrala komunikacyjna
 hematokryt
 Hattrick – gra komputerowa on-line
 Hat Trick – gra komputerowa